

Album 
 It's Not Over – album degli Shooting Star del 1991
 It's Not Over – album di Debelah Morgan del 1998
 It's Not Over – album di Karen Clark Sheard del 2006
 It's Not Over – album di Luong Bich Huu del 2008
 It's Not Over...The Hits So Far – album raccolta dei Daughtry del 2016

Singoli 
 It's Not Over – singolo dei Rockmelons del 1992
 It's Not Over – singolo dei Daughtry del 2006
 It's Not Over – singolo di Curtis Harding del 2018